В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1190 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1190 году

Февраль 
 18 февраля — Оттон II Богатый — маркграф Мейсена (1156—1190)

Март 
 15 марта — Изабелла де Эно — королева Франции (1180—1190), жена Филиппа II Августа. Умерла при родах.
 17 марта 
  — глава йоркской еврейской общины, погиб во время резни евреев в Йорке
  — раввин и литургический поэт, покончил жизнь самоубийством, во время резни евреев в Йорке.

Май 
 3 мая —  — епископ Вустера (1186—1190)
 6 мая — Фридрих фон Хаузен — немецкий средневековый поэт периода раннего миннезанга, рыцарь. Погиб во время третьего крестового похода в битве при Филомелиуме.

Июнь 
 10 июня — Фридрих I Барбаросса — участник второго крестового похода, герцог Швабии (1147—1152), король Германии (1152—1190), Император Священной Римской империи и король Италии (1155—1190). Погиб (утонул в реке) во время третьего крестового похода.
 14 июня — Генрих I — граф Тироля (1180—1190)

Июль 
 8 июля —  — епископ Регенсбурга (1185—1186), епископ Вюрцбурга (1186—1190), умер в Антиохии во время третьего крестового похода.
 15 июля —  — епископ Мейсена (1170—1190), умер в третьем крестовом походе
 29 июля — Матильда Глостерская — графиня-консорт Честер (1141—1153), жена Ранульфа де Жернона

Август 
 1 августа — Флорис III — граф Голландии (1157—1190). Умер во время третьего крестового похода.
 16 августа — Деди III Толстый — маркграф Лужицкий и маркграф Ландсберга (1185—1190).
 21 августа — Готфрид III Смелый — граф Лувена, ландграф Брабанта, герцог Нижней Лотарингии (1142—1190)

Сентябрь 
 13 сентября — Герман IV — маркграф Бадена (1160—1190). Умер во время третьего крестового похода.
 20 сентября —  — епископ Хильдесхайма (1171—1190)
  — кардинал-дьякон с титулом de Ss. Sergio e Bacco (1189—1190)

Октябрь 
 14 октября или 19 октября — Генрих I — граф Бара (1170—1190). Погиб от ран в третьем кресовом походе.
 16 октября — Людвиг III Благочестивый — ландграф Тюрингии (1172—1190), пфальцграф Саксонии (1180—1181), умер возвращаясь из третьего крестового похода.
 Стефан (Этьен) I — первый граф Сансера (1151—1190), участник третьего крестового похода. Умер во время осады Акры. По другим источникам, умер в 1191 году.

Ноябрь 
 3 ноября —  — епископ Пассау (1172—1190), участник третьего крестового похода. Умер при осаде Акры
 15 ноября —  — епископ Безансона (1180—1190), участник третьего крестового похода. Умер при осаде Акры
 19 ноября — Болдуин Фордский — епископ Вустера (1180—1185), архиепископ Кенерберийский (1185—1190). Умер во время третьего крестового похода.
 21 ноября — Депольт II — чешский князь из династии Пржемысловичей, предводитель чешских войск в третьем крестовом походе. Умер при осаде Акры
  — архиепископ Арля (1183—1190), участник третьего крестового похода умер при осаде Акры

Декабрь 
 15 декабря —  — епископ Оснабрюка (1173—1190), участник третьего крестового похода. Умер при осаде Акры

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Адела фон Фобург — королева-консорт Германии (1152—1153), первая жена Фридриха I Барбароссы. По другим источникам, умерла в 1187 году.
  — кардинал-священник Санти Сильвестро э Мартино ай Монти (1189—1190)
 Бернард II де Баллиол — лорд Балиоль, взявший в плен шотландского короля Вильгельма I Льва (1174)
 Бобоне, Романо — кардинал-дьякон Сант-Анджело-ин-Пескерия (1182—1188), кардинал-епископ Порто-Санта Руфина (1188—1190)
  — кардинал-дьякон Сант-Анджело (1187—1188), кардинал-священник Сант-Анастазия (1189—1990)
  — английский дворянин, основатель школы Дерби (:en:Derby School), одной из старейших средних школ в Великобритании (1160—1989)
  — епископ Шалона (1164—1190), умер во время третьего крестового похода
  — единственный архиепископ Петры (1167—1190), участник третьего крестового похода умер при осаде Акры.
 Иуда бен-Саул ибн-Тиббон — еврейский средневековый переводчик и врач, «глава переводчиков».
 Иоанна (Хуана) Азская — мать Святого Доминика, святая римско-католической церкви .
  — средневековый еврейский библейский комментатор и филолог
  — эконом Киево-Печерской лавры, святой православной церкви
 Мария Комнина — королева-консорт Венгрии (1163), жена Иштвана IV
 Палмер, Ричард — видный государственный деятель Сицилийского королевства, епископ Сиракузы (1169—1182), архиепископ Мессины (1182—1189)
  — виконт Тюрена (1146—1190), умер в третьем крестовом походе при осаде Акры.
 Ранульф де Гленвиль — Главный юстициарий Англии (1180—1189), участник третьего крестового похода, умер при осаде Акры.
 Роберт де Бомон, 3-й граф Лестер — граф Лестер (1168—1190), лорд-стюард (1168—1190), умер возвращаясь из третьего крестового похода.
 Рожер ди Андрия — граф Андрии и великий камергер Апулии, влиятельный апулийский барон, претендент на корону Сицилийского королевства после смерти Вильгельма II Доброго, противник Танкреда. Казнён.
 Сайгё — японский поэт рубежа периодов Хэйан и Камакура, один из известнейших и популярнейших создателей стихов-танка.
 Святополк Юрьевич — князь Турово-Пинский (1170—1190)
 Сибилла Иерусалимская — королева Иерусалима (1186—1187)
 Тит Печерский — пресвитер Киево-Печерской лавры, святой православной церкви
 Уильям де Феррерс, 3-й граф Дерби — граф Дерби (1162—1190), участник третьего крестового похода, умер при осаде Акры

См. также 
 Список умерших в 1189 году
 Список умерших в 1191 году

1190
Умершие в 1190 году